De 2de editie van de UEFA Cup werd door Liverpool FC gewonnen in de finale tegen het Duitse Borussia Mönchengladbach.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Liverpool FC wint met 3-2 over 2 wedstrijden

Externe links 
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1972/73